Attang Salo – suddivisione amministrativa indonesiana nella reggenza di Soppeng
Attang Salo – suddivisione amministrativa indonesiana nella reggenza dell'isola di Pangkajene